Іванов Віталій Володимирович — заслужений працівник охорони здоров'я України, полковник медичної служби<.
 Іванов Віталій Петрович (1952) — російський етнограф.